Образцовий — населені пункти в різних регіонах Російської Федерації:
 Образцовий — селище в Ленінградському районі Краснодарського краю;
 Образцовий — селище в Сизранському районі Самарської області;
 Образцовий — хутір у Цілинському районі Ростовської області.